While Broken Hearts Prevail ЕР пост-хардкор-групи Emery, який був випущено 28 жовтня 2008 року.

Треклист 
 The Smile, the Face (2:45)
 Edge of the World (3:50)
 Say the Things (3:03)
 Ten Talents (3:28)
 Always Depends (3:40)
 Thoughtlife (3:45)
 Do the Things (3:50)

Джерела 
While Broken Hearts Prevail 

Альбоми Emery
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми